Lycophron est un nom d'origine grecque : le grec ancien , formé de  et de , signifie « au cœur de loup », c'est-à-dire « hardi ».

Sciences et techniques 
 Lycophron est un genre de trilobites, de la famille des Asaphidae.

Histoire et mythologie 
 Dans la mythologie grecque,  est un guerrier achéen originaire de Cythère, fils de Mastor et écuyer d'Ajax (fils de Télamon). Il est tué par Hector dans l'Iliade (XV, 428-435).
 Lycophron est un sophiste contemporain d'Aristote ().
 Lycophron de Chalcis est un poète du , l'auteur de l'Alexandra.
 Lycophron de Corinthe est l'un des fils du tyran de Corinthe Périandre, actif vers la fin du 
 Lycophron de Phères est le premier tyran de Phères ().

Homonymie d'anthroponyme